Акатлан де Хуарез има више значења:
 Општина Акатлан де Хуарез (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Акатлан де Хуарез (Акатлан де Хуарез, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику